Американський штат Айова поділяється на 99 округів.

Айова